Осина (польск. Osina; болг. Осина) — многозначный термин.

 Осина (лат. Pópulus trémula) — вид лиственных деревьев из рода Тополь семейства Ивовые.
 Осина — древесина различных видов деревьев рода Тополь (Populus) семейства Ивовые.

Топоним 
 Осина — гора в Западных Бещадах в пряди гор Высокий Дил.
 Осина — сельская гмина (волость) в Голенювском повяте, Западно-Поморском воеводстве Польши.
 Осина — село в Благоевградской области Болгарии.

См. также 
 Осин
 Осима
 Осинцова
 Осинцово